Pseudacraea mimoras is een vlinder uit de onderfamilie Limenitidinae van de familie Nymphalidae. De wetenschappelijke naam van de soort is, als Pseudacraea eurytus mimoras, voor het eerst geldig gepubliceerd in 1932 door Henri Ungemach.

Limenitidinae